Крапивна — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.
Входит в Соболевское сельское поселение.

История 
С 2005 до 2015 гг. входила в Слободское сельское поселение. Согласно Закону Смоленской области от 28 мая 2015 года все населённые пункты упразднённого Слободского сельского поселения были включены в Соболевское сельское поселение.

География 
Расположена в западной части области в 3 км к северу от Монастырщины, в 34 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. Восточнее расположена деревня Слобода. Северо-восточнее примыкает деревня малая Крапивна. Крапивна большая и малая — фактически это один населённый пункт, состоящий из двух контуров.

Инфраструктура 
В деревне находится магазин, ФАП, дом культуры, Крапивнинский спиртовой завод.

Транспорт 
Деревня доступна автомобильным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района